Grove (en inglés arboleda) hace referencia a varios artículos:

Lugares

En España 
 El Grove, municipio español en la provincia de Pontevedra.
 San Martín de El Grove (San Martiño do Grove en gallego), parroquia de El Grove.
 San Vicente de El Grove (San Vicente do Grove en gallego), parroquia de El Grove.

En Europa 
 Grove (Buckinghamshire), localidad de Buckinghamshire, Reino Unido.
 Grove (Dorset), localidad de Dorset, Reino Unido.
 Grove (Gales), localidad de Gales, Reino Unido.
 Grove (Herefordshire), localidad de Herefordshire, Reino Unido.
 Grove (Kent), localidad de Kent, Reino Unido.
 Grove (Nottinghamshire), localidad de Nottinghamshire, Reino Unido.
 Grove (Oxfordshire), localidad de Oxfordshire, Reino Unido.
 Grove (Alemania), localidad del distrito de Herzogtum Lauenburg (Alemania).

En Estados Unidos 
 Grove (Nueva York)
 Grove (Oklahoma)
 Grove City (Florida)
 Grove City (Minnesota)
 Grove City (Ohio)
 Grove City (Pensilvania)
 Grove Hill, Alabama
 Grove Park Inn, hotel histórico.

Música 
 Grove Dictionary of Music and Musicians, diccionario enciclopédico de música y músicos.
 George Grove, escritor inglés y editor del diccionario antes mencionado.

Personas 
 Grove Karl Gilbert, geólogo estadounidense.

Botánicos 
A.Grove - Arthur Grove 1865-1942
D.L.Grove - David Lawrence Grove 1918-
E.Grove - Edmund Grove fl. 1886
G.G.Grove - G.G. Grove fl. 1993
Grove - William Bywater Grove 1848-1938